Literatura: The Man Who Knew Too Much (llibre), llibre d'històries escrit per Gilbert Keith Chesterton el 1922
 Cinema:
 The Man Who Knew Too Much (pel·lícula de 1934), pel·lícula britànica dirigida per Alfred Hitchcock
 The Man Who Knew Too Much (doblada al català com L'home que sabia massa), pel·lícula estatunidenca de 1956 dirigida per Alfred Hitchcock